Kmara (Kalačka mikroregija, Mađarska), selo u Mađarskoj (mađ. Szakmár)
Kmara (organizacija), gruzijski građanski pokret otpora vlasti Eduarda Ševardnadzea